Authon kan syfta på:

 Authon, Alpes-de-Haute-Provence, fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Authon, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher
 Authon-du-Perche, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Authon-Ébéon, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Authon-la-Plaine, fransk kommun i departementet Essonne